Baruch d'Espinoza, (1632-1677), philosophe néerlandais ;
 Camila Espinoza (1993-), journaliste, animatrice et mannequin chilienne ;
 Carlos Dávila Espinoza (1887-1955), avocat et homme politique chilien ;
 César Espinoza (1900-1956), footballeur chilien ;
 Emerson Espinoza (2001-),footballeur équatorien ;
 Greta Espinoza (1995-), footballeuse mexicaine ;
 Giovanny Espinoza (1977-), footballeur équatorien ;
 Javier Abril Espinoza (1967-), écrivain hondurien ;
 José María Bermúdez Espinoza (1975-), footballeur nicaraguayen ;
Leonor Espinoza (1998-), taekwondoïste handisport péruvienne ;
 Luis Espinoza, (1995-), coureur cycliste équatorien ;
 Margarito Pánfilo Estrada Espinoza (1934-), auteur-compositeur-interprète mexicain ;
 María del Rosario Espinoza (1987-), taekwondoïste mexicaine ;
 Marisol Espinoza (1967-), femme politique péruvienne ;
 Rorys Aragon Espinoza (1982-), footballeur équatorien.

Patronyme hispanique